«Дахук» (курд.: یانهیا وهرزشی یا دهوکێ, араб.: نادي دهوك) — иракский футбольный клуб из города Дахук. Основан в 1970 году, с 1988 года принимает участие в Иракской премьер-лиге. В настоящее время клуб выступает в Северном дивизионе Иракской премьер-лиги. «Дахук» считается одной из самых успешных команд в Иракском Курдистане и Ираке. В сезоне 2008/09 команда заняла 4-е место в лиге, а в сезоне 2009/10 добралась до финала Иракского чемпионата и выиграла его у команды «Талаба» со счётом 1:0. «Дахук» стал одной из двух курдских команд (другая — «Эрбиль»), которые вышли в полуфинал футбольной лиги Ирака в сезоне 2010 года. «Эрбиль» оказался на четвёртом месте. Футбольная ассоциация Азии включает «Дохук» в список 250 лучших азиатских клубов . Клуб занимает 208 место в этом списке, собирая 183 пункта.

История 
Клуб был основан в 1970 году, а 14 марта 1972 года официально утвержден национальной федерацией. После нескольких лет в региональных лигах «Дахук» поднялся во второй дивизион в 1978 году, где он и оставался до 1990 года. Из-за неучастия в сезоне 1991/92 в связи политической ситуацией в иракском Курдистане в 1992 году команда вылетела в четвёртый футбольный дивизион страны, но по итогам первого сезона вышла в третий и заняла в 1994 году второе место в этом соревновании. С 1998 года «Дахук» играет в  по рангу дивизионе страны и уже во втором и третьем сезоне дважды заняла пятое место. В последние годы клуб находится в четверке лучших футбольных команд Ирака. В сезоне 2009/10 «Дахук» играл в полуфинале против «Аль-Завраа» и выиграл финал 4 сентября 2010 года на стадионе «Аль-Шааб».

Клубные цвета, форма и эмблема 
|-
| valign="top" |

Другие виды спорта 
Клуб также поддерживает баскетбол, волейбол, теннис, настольный теннис, восточные единоборства, легкую атлетику и велоспорт.

Достижения 

  Чемпион Ирака (1):
 2009-10
  Серебряный призер чемпионата Ирака (1):
 2011-12
  Бронзовый призер чемпионата Ирака (2):
 2007-08, 2008-09
 Кубок АФК : Четвертьфинал 2011
  Бронзовый призер чемпионата Курдистана (2):
 2003-2004, 2005-2006

Кубок Курдистана
  Финалист (1): 2011—12
Бомбардиры Иракской Премьер-лиги (1):

 Хуссейн Абдулла — 22 гола (2000/01)

Клубные цвета

Спонсоры

Игроки «Дахука» на крупных международных турнирах

Стадион 
Домашней ареной команды является одноимённый стадион «Дахук» с вместимостью 30 000 человек и размерами поля 105x70 метров, построенный в 1976 году.

Тренеры 
  Наамат Махмуд
  Хамид Махмуд
  Хусейн Хассан
  Амир Абдул-Азиз
  Расан Буниан
  Надхим Шакер (1996-97), (2004-05)
  Хади Муташ
  Мохаммед Табра
  Натик Хашим
  Фейсал Азиз
  Басим Касим
  Шакир Махмуд
  Кадима Муташар
  Басим Касим (2009-10)
  Акрам Салман
  Джамал Али (2012—2013)
  Фаджр Ибрахим (2013)

Чемпионат Ирака

Чемпионат Курдистана 
{| class="wikitable sortable"
!Сезон!!Поз.!!Игр!!W!!D!!L!!G +!!G -!!P!!Kurdistan Cup

|-
|2003-04||bgcolor=bronze|3||16||9||6||1||30||10||33||
|-
|2007-08||bgcolor=bronze|3||30||17||5||7||49||25||59||
|-
|2008-09||5||30||13||7||10||25||24||46||
|-
|2009-10||7||26||8||9||9||25||29||33||
|-
|2010-11||13||24||3||10||11||19||35||19||
|-
|2011-12||'''||||||||||||||||bgcolor=silver|финалист
|-
|2012-13||6||26||7||11||8||33||30||32||
|}

 Статистика выступлений в Кубке АФК 

 Известные игроки АЗИЯ  Нур Сабри
  Хуссейн Абдула
  Ахмад Мнайед
  Ахмад Салах
  Насрат Аль-Джамаль (2010—)
  Анас Хиджах (2011—2012)
  Мохаммад Мохаммадиан
  Бурхан Шахивни (2011—)АМЕРИКА  Фабио Луиш (2012—)ЕВРОПА  Марио Маданчук (2012—)
  Мурад Жерди
  Сеиф Кадим (2012—)

 Текущий состав 

 Клубные рекорды в Чемпионате Курдистана Меньше всего пропущенных голов за сезон: 7, «Арарат», «Дахук», 2003—2004Меньше всего поражений за сезон: 0, «Дахук», 2003—2004Самый результативный матч кубка: «Дахук» — «Джихан» 6:0 , 2004—2005

 Статистика клуба в Чемпионате Ирака Серия побед: 7 (2000—2001)Серия ничьих: 3 (2011—2012)Серия поражений: 4 (2002—2003)Серия безпроигрышная: 18 (2008—2009)Самая крупная победа : «Ширкат» — «Дахук» 0:6 , 2011—2012Самое крупное поражение : «Шорта» — «Дахук» 8:0 , 2002—2003Больше всего забитых голов за сезон''': 80, 1999—2000

Рейтинги IFFHS 

 175 место (262,5)

 207 место (183,0)

См. также 
 БК «Дахук»

Примечания 
 Сборная Иракского Курдистана по футболу
 Футбольная ассоциация Иракского Курдистана
 Чемпионат Курдистана по футболу

Футбольные клубы Ирака
Курдские футбольные клубы
Дахук (мухафаза)